Lužná kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Lužná (okres Rakovník)
 Lužná (okres Vsetín)